|}
Die Bahnstrecke George–Oudtshoorn ist eine eingleisige, nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke in Südafrika. Die 75 Kilometer lange Strecke in Kapspur verbindet die Stadt George über den Montagu-Pass mit Oudtshoorn in der Provinz Westkap.

Geschichte 
Der Bau der Strecke begann von George im Dezember 1908 und Oudtshoorn im Jahre 1911. Die Strecke wurde von Sir David Pieter de Villiers Graaff am 6. August 1913 eröffnet und stellte eine wesentliche Verkürzung der Eisenbahnverbindung von East London und Port Elizabeth mit Kapstadt dar. Dabei werden die 1500 Meter hohen Outeniqua-Berge überquert. Insgesamt wurden sieben Tunnel angelegt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 465.000 Pfund. Am 1. März 1947 befuhr der White Train mit der Königsfamilie die Strecke.

Verlauf 
Vom Bahnhof George kommend kreuzt die Strecke die Nationalstraße N9 und N12 und führt durch die nördlichen Stadtteile von George. Am Stadtende beginnt der Anstieg in die Outeniqua-Berge. Der erste Tunnel wir noch vor der Station Power passiert. Diese Station liegt an einer Schleife um den Sentech Tower. Kurz vor dem Scheitelpunkt führt die Strecke über eine Brücke. Bis zum Bau der Bahnstrecke verlief die Passstraße an der Stelle der Trasse. 100 Meter nach der Brücke überquert die Passstraße die Strecke. Der siebte Tunnel befindet sich am Scheitelpunkt des Passes. Es folgen die Stationen Topping und Oupad. Der Bahnhof Camfer liegt an der Nationalstraße N9. Die Strecke folgt der Nationalstraße bis zur Station Holsgate. Nun verläuft die Strecke entlang des Kliprivier nach Norden und bedient die Stationen Zebra, Blossoms, Kandelaars und Friesland. Über eine langgezogene Brücke wird der Olifantsrivier überquert. Danach erreicht die Strecke die Stadtgrenzen von Oudtshoorn. Kurz vor dem Bahnhof im Süden der Stadt zweigt die Bahnstrecke nach Calitzdorp ab, auf der heute kein Betrieb mehr stattfindet.

Betrieb 
Zu Zeiten der South African Railways waren auf der Strecke Dampflokomotiven der Klassen GL, GEA und GMAM beheimatet. Heute wird die Strecke im Personenverkehr nur noch von Rovos Rail bedient. Mit dem Outeniqua Power Van, einer Motordraisine, werden Ausflüge zum Montagu-Pass angeboten.

Literatur 
 Franz Baltzer: Die Kolonialbahnen mit besonderer Berücksichtigung Afrikas. Reprint-Verlag-Leipzig, 1916, ISBN 978-3-8262-02339.
 George Museum Society: Montagu Pass. George Museum Society, 1992, 2004, ISBN 0-620-31928-3

Nachweise 

Bahnstrecke in Südafrika
Bahnstrecke GeorgeOudtshoorn
Bahnstrecke GeorgeOudtshoorn
Bahnstrecke GeorgeOudtshoorn